27-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани проходил с 17 сентября по 26 декабря 2019 года с участием 23 команд (12 представителей суперлиги и 11 — высшей лиги «А»). Победителем турнира в 5-й раз стала команда «Динамо-Казань».

Формула розыгрыша 
Розыгрыш состоит из трёх этапов — предварительного, полуфинального и финального.

На предварительном этапе команды-участницы разделены на 4 зоны, в которых играют в один круг. Первичным критерием при распределении мест в зонах является общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — по 2, за поражения 2:3 — по одному, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются. В полуфинальный этап выходят 12 команд — по 3 из каждой зоны. При этом команды, делегировавшие в состав сборной России на чемпионат Европы и (или) Кубок мира трёх и более волейболисток (московское и казанское «Динамо», калининградский «Локомотив»), выходят в полуфинальную стадию независимо от результата. Из числа 12 команд выбирается хозяин «финала четырёх» и от участия в полуфинале освобождается, а его место на этой стадии занимает команда из числа занявших на предварительном этапе 4-е (или 3-е непроходное) место в группе, имеющая лучшие дополнительные показатели.

На полуфинальном этапе 12 команд разделены на три группы, в которых играют в один круг. Победители групп выходят в финальный этап, где к ним присоединился хозяин решающей стадии.

Финальный этап проводится в формате «финала четырёх» — два полуфинала и два финала — за 1-е и 3-е места.

Предварительный этап

Зона 1 
Москва

Зона 2 
Калининград

Зона 3 
Екатеринбург

Зона 4 
Курск

Полуфинальный этап

Группа А 
Санкт-Петербург

Группа Б 
Калининград

Группа В 
Екатеринбург

Финал четырёх 
25—26 декабря 2019. Казань

Участники: 
«Динамо-Казань» (Казань)
«Динамо» (Москва)
«Локомотив» (Калининград)
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

Полуфинал 
25 декабря

«Динамо» (М) — «Уралочка-НТМК»
3:1 (25:22, 15:25, 25:20, 25:20).

«Динамо-Казань» — «Локомотив»  
3:1 (25:21, 25:21, 13:25, 25:23).

Матч за 3-е место 
26 декабря

«Локомотив» — «Уралочка-НТМК» 
3:1 (25:19, 22:25, 25:14, 25:18).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 «Динамо-Казань» (Казань): Елизавета Кочурина, Анна Подкопаева, Ольга Бирюкова, Марина Марюхнич, Ирина Королёва, Анна Котикова, Елизавета Попова, Саманта Фабрис, Евгения Старцева, Арина Федоровцева, Татьяна Симанихина, Бетания де ла Крус де Пенья, Вита Акимова. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

 «Динамо» (Москва): Лорен Карлини, Дарья Талышева, Екатерина Ефимова, Яна Кригер (Манзюк), Виктория Русакова, Яна Щербань, Екатерина Раевская, Наталия Гончарова, Дарья Столярова, Екатерина Любушкина, Марина Бабешина, Ирина Фетисова, Наталья Кроткова, Гелена Гавелкова. Главный тренер — Александр Сукомел.

 «Локомотив» (Калининград): Татьяна Юринская, Виктория Горбачёва, Екатерина Орлова, Валерия Зайцева, Ирина Воронкова, Алла Галкина, Ана Клегер Абель, Юлия Бровкина, Дарья Рысева, Маргарита Курило, Анастасия Стальная, Валерия Шевчук, Бояна Дрча (Живкович), Юлия Подскальная. Главный тренер — Андрей Воронков.

Индивидуальные призы 
 MVP: Евгения Старцева («Динамо-Казань»)
 Лучшая нападающая: Саманта Фабрис («Динамо-Казань»)
 Лучшая блокирующая: Ирина Королёва («Динамо-Казань»)
 Лучшая связующая: Марина Бабешина («Динамо» Москва)
 Лучшая либеро: Анна Подкопаева («Динамо-Казань»)
 Лучшая на подаче: Бетания де ла Крус де Пенья («Динамо-Казань»)

Примечания

Ссылки 
 Результаты (предварительный этап)
 Результаты (полуфинальный этап)
 Результаты (финал четырёх)
 Кубок России. Женщины. Финал. Подробности.

2019 год в волейболе